Gabriella Evelina Quevedo (* 12. Januar 1997 in Kinna) ist eine schwedische Gitarristin.

Leben 
Quevedo wuchs in Kinna auf. Ihr Vater Sergio Quevedo, der auch Gitarre spielt, weckte ihr Interesse an dem Instrument. Ihr Vater stammt aus Argentinien, ihre Mutter ist argentinisch-schwedischer Herkunft. Quevedo spricht neben Schwedisch auch Englisch und versteht Spanisch.

Im Alter von 12 Jahren begann Quevedo, Gitarre zu spielen, in erster Linie Fingerstyle. Sie schreibt ihre eigenen Arrangements und covert Stücke anderer Gitarristen. Ihr YouTube-Kanal Gabriella9797 hat (Stand Januar 2021) mehr als 1,4 Millionen Abonnenten und mehr als 220 Millionen Aufrufe. Einzelne ihrer Stücke wurden auch auf anderen Kanälen veröffentlicht. Im Juli 2018 erschien ihr Album Acoustic Cover Songs Vol. 1 mit 16 Stücken bei Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, Google Play Music, Tidal, YouTube Music and Apple Music. Ihre ersten eigenen Stücke Last Time und Remember wurden Ende 2019 veröffentlicht. Sie wurden im Mono Music Studio in Stockholm aufgenommen, das vom früheren ABBA-Mitglied Benny Andersson gegründet wurde.

Nach ihren eigenen Angaben wurde Quevedo hauptsächlich von Tommy Emmanuel, Sungha Jung, Kotaro Oshio und Andy McKee beeinflusst, deren Musik Teil ihrer Aufnahmen und ihrer Auftritte war. Außerdem hat sie mit ihnen auf Konzerten in Schweden und auf internationaler Bühne gespielt.

Auszeichnungen 
 2012: Erster Preis in der Kategorie „Young Talent“ (‚Junge Talente‘) beim Uppsala International Guitar Festival
 2014: Ryan Seacrests Stimme für das beste Cover von Young Girls bei Bruno Mars
 2016: Hagström-Stipendium der Königlich Schwedischen Musikakademie (Kungliga Musikaliska Akademien)

Konzerte 
Quevedo hat in Konzerten in Schweden, Norwegen, Deutschland, den USA, Japan, Südkorea, Taiwan und China gespielt, darunter:

 mit Hansel Pethig, Lemgo, Deutschland (2012)

 mit Sungha Jung in Blomberg, Deutschland (2012) und Schweden (2014)
 Uppsala Internationella Gitarrfestival, Uppsala, Schweden (2012,2014)
 mit Tommy Emmanuel, Göteborg, Schweden (2012,2015)
 Sundsvall Gitarrfestival, Sundsvall, Schweden (2013,2017)
 mit Adam Rafferty, Blomberg, Deutschland (2013)
 Larvik Gitar Festival, Larvik, Norwegen (2014,2017)
 mit Andy McKee, Göteborg, Schweden (2015)
 Winter NAMM Show, USA (2016)
 Konzerttour in Japan, Südkorea, Taiwan und China (2016)

Weblinks 
 
 Gabriella Quevedo (offizielle Webseite)

Einzelnachweise 

Gitarrist
Webvideoproduzent
Schwede
Geboren 1997
Frau